

Confini e linee difensive
Linea Verde – linea di separazione nel territorio dell'isola di Cipro tra le comunità greco-cipriota e turco-cipriota.
Linea Verde – nome con cui venne rinominata la Linea Gotica nel giugno 1944 con alcune modifiche.
Linea Verde – linea di demarcazione risalente agli accordi d'armistizio arabo-israeliani del 1949 fra Israele e Siria, Giordania ed Egitto
Linea Verde linea di separazione tra Beirut-Ovest (a netta prevalenza cristiana) e Beirut-Est (a netta prevalenza musulmana), nel corso della guerra civile libanese.

Televisione
Linea Verde – trasmissione televisiva dedicata all'agricoltura, realizzata dalla RAI

Trasporti
 Linea Verde – linea metrotranviaria di Boston
 Linea Verde – linea della metropolitana di Doha
 Linea Verde – linea della metropolitana di Dubai
 Linea Verde – linea della metropolitana di Lisbona
 Linea Verde – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea Verde – nome alternativo della Linea M2 della metropolitana di Milano
 Linea Verde – linea della metropolitana di Stoccolma
 Linea Verde – nome alternativo della linea Chiyoda della metropolitana di Tokyo
 Linea Verde Chiaro – nome alternativo della linea Shinjuku della metropolitana di Tokyo
 Linea Verde – linea della metropolitana di Washington
 Linea Verde – linea della metropolitana di Yokohama